Ocskay Rudolf (1752–1817)
 Ocskay Rudolf (1814–1904) főispán, a "Vágvölgy nábobja", előbbi fia
 Ocskay Rudolf (?–?) országgyűlési képviselő, előbbi fia